Peixe (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Peixe (rivier in Santa Catarina), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Peixe (rivier in São Paulo), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo